Медо́ве () — назва кількох населених пунктів в Україні і Росії:

Медове — селище в Багратіоновському районі Калінінградської області.

Села:
 Медове — Кіровоградська область, Олександрійський район.
 Медове — Кіровоградська область, Устинівський район.